Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1997/98 war die 52. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war der SCB Preußen Köln sechs Jahre nach dem Aufstieg seines Vorgängervereins SC Brück und der VfL Rheinbach nach zwei Spielzeiten wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger SpVg Frechen 20 (Wiederaufstieg nach einer Saison), SSV Körrenzig (erstmals in der Verbandsliga) und SC Renault Brühl (Rückkehr nach 19 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der SCB Preußen Köln, der damit nach einer Spielzeit in die Oberliga Nordrhein zurückkehrte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TuS Höhenhaus verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen nach zwei Spielzeiten und Winfriedia Mülheim fünf Jahre nach seinem Aufstieg.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1997
Fußballsaison 1997/98